Чемпионат России по хоккею с шайбой 2007/2008 среди команд Суперлиги проводился с 4 сентября 2007 по 11 апреля 2008.

Чемпионом России стал «Салават Юлаев», одержавший в финальной серии победу над «Локомотивом» с общим счётом 3:2. Бронзовые медали завоевал «Металлург» (Магнитогорск).

Этот чемпионат стал последним с участием Суперлиги и последним, организованным непосредственно Федерацией Хоккея России. С 2008 года право на проведение Чемпионата России по хоккею с шайбой передано Континентальной хоккейной лиге.

Суперлига

Регулярный чемпионат

Положение команд 

 Примечание: М — место, И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, ЗШ — забито шайб, ПШ — пропущено шайб, ±Ш — разница шайб, Штр — минуты штрафного времени, О — очки, %О — процент набранных очков от максимально возможного количества.

Плей-офф

Ссылки 
 Федерация хоккея России
 AllHockey.Ru
 Суперлига на сайте Спорт-Экспресса. 

2007
Чемпионаты России в 2007 году
2007 год в хоккее
2008 год в хоккее в России
Чемпионаты России в 2008 году